Ра́йвио () — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия. Административно относится к Мийнальскому сельскому поселению.

Общие сведения 
Расположен на автодороге  («Подъезд к пункту пропуска „Сювяоро“») в 16 км от посёлка Ихала (старый участок трассы  «Сортавала, ныне спрямлённый») ) на берегу озера Тюрьянъярви.

Вследствие отдалённости от крупных населённых пунктов посёлок занесён в Перечень труднодоступных и отдалённых местностей в Республике Карелия.

Памятники истории 
Могила Героя Советского Союза А. Ф. Бусалова (1 Краснознаменный пограничный отряд (войсковая часть 2121) 12 пограничная застава им. А. Ф. Бусалова). Находится на участке 11 пограничной заставы.

Население

Примечания

Ссылки 
 Могила Героя Советского Союза А. Ф. Бусалова

Населённые пункты Лахденпохского района